Carlo Benigni ist der Name folgender Personen:

* Carlo Benigni (Bischof) (1745–1822), Bischof von Terni
 Carlo Benigni (Radsportler), italienischer Radrennfahrer